DSPR est un sigle, un  ou une abréviation qui peut faire référence à :
 Département suivi des projets de recherche
 Direction de la sécurité de la présidence de la République